Frano Vinkov Maroević, hrvatski pomorski pisac, publicist i književnik
Frano Maroević (matematičar), hrvatski matematičar i književnik